Lišany est un toponyme qui peut désigner :

Lišany, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lišany, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie